Kyōwa bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Akita: Kyōwa (Akita) (heute: Daisen (Akita))
 eine Stadt in der Präfektur Hokkaidō: Kyōwa (Hokkaidō)
 eine Nengō (Ära): Kyōwa (Ära)
 Kyōwa Kagaku Kōgyō (Kyowa Chemical Industry), ein japanisches Chemieunternehmen
 Kyowa Optical, ein japanischer Hersteller optischer Instrumente (Mikroskope)